Der Name Mazama-Gletscher (engl. „Mazama glacier“) bezieht sich auf folgende geographischen Objekte im US-Bundesstaat Washington:
 Mazama-Gletscher (Mount Adams) – einen Gletscher am Mount Adams (Washington) im Yakima County
 Mazama-Gletscher (Mount Baker) – einen Gletscher am Mount Baker im Whatcom County